RS 2000 oder RS2000 steht für:
 RS2000, einige Modellvarianten des Ford Escort
 Melkus RS2000, Nachfolger des Melkus RS1000